Francisco Solano López (1827-1870) – politico e militare paraguaiano
 Francisco Solano López (1928-2011) – fumettista argentino
 Mariscal Francisco Solano López – distretto paraguaiano del dipartimento di Caaguazú